Delilah "Vaniity" Kotero (Uruapan, México, 26 de julho de 1973) é uma atriz mexicana.

Vida
Sua família emigrou para os Estados Unidos quando ela tinha sete anos, se estabelecendo em Sunnyvale, no Norte da Califórnia. Sua família é grande, possui seis irmãos e quatro irmãs, e provém da etnia Purépecha. De acordo com Vaniity, ela era um menino efeminado que inconscientemente sabia que iria crescer para ser uma menina: "Eu sonhava em ser uma mulher maravilha do tipo, eu sempre admirei mulheres fortes, especialmente as mulheres morenas, eu secretamente usava vestidos das minhas irmãs, abertamente brincava com Barbies, interpretava maquiador e consultor de moda para minha mãe e irmãs".

Aspecto físico
Ela é atualmente uma transexual pré-operatória e não pretende ter cirurgia de redesignação sexual. Sua principal razão para a decisão é o medo que ela perderia sensibilidade genital e nunca poderia ter um orgasmo.

Filmografia
Dona de uma vasta filmografia, além de participação especial em séries e documentários como The Man Show, Pornucopia, The Howard Stern Show e Sexcetera.

 Transsexual Prostitutes 6: Streets of San Francisco (1998)
 Transsexual Prostitutes 8 (1998)
 Sexual Transsexuals (1998)
 Sexual Transsexuals 3 (1998)
 Sexual Transsexuals 5 (1999)
 World's Greatest Transsexual Orgy (1999)
 Transsexual Prostitutes 9 (1999)
 Transsexual Gang Bangers (1999)
 Joey Silvera's Rogue Adventures 4 (2001)
 Transsexual Prostitutes 17 (2001)
 Best Of Transsexual Prostitutes (2001)
 Joey Silvera's Rogue Adventures 13 (2001)
 Transsexual Prostitutes 19 (2002)
 Virtual Vanity (2002)
 Transsexual Gang Bangers 4 (2003)
 Joey Silvera's Rogue Adventures 20 (2003)
 Tight Tranny Ass 3 (2003)
 She Male Strokers 5 (2003)
 Vanity's Double Reverse Gang Bang (2003)
 Trans X 6 (2004)
 Best Of Vanity (2004)
 Something Extra 2 (2004)
 Joey Silvera's Rogue Adventures 13: Road Trip (2004)
 Best Of Transsexual Gang Bangers 1 (2004)
 Transsexual Prostitutes 27 (2004)
 The Chick Magnet (2005)
 Joey Silvera's Rogue Adventures 26 (2005)
 Vanity Superstar (2005)
 Belladonna: Fetish Fanatic 3 (2006)
 Trantastic (2006)
 Joey Silvera's Rogue Adventures 27 (2006)
 Joey Silvera's Rogue Adventures 29 (2006)
 Best Of Transexual Prostitutes 2 (2006)
 Up Close And Virtual With Vaniity (2007)
 Transsexual Babysitters 2 (2007)
 Dirty Shemale Sluts 3 (2007)
 America's Next Top Tranny (2007)
 She Male Fuck Fest 3 (2007)
 She Male XTC 1 (2007)
 Rogue Adventures 30 (2007)
 Dirty Shemale Sluts 6 (2008)
 Dirty Shemale Sluts 7 (2008)
 Vanity Exposed (2009)
 A Tranny Story (2009)
 1st Time With A Tranny 2 (2009)
 America's Next Top Tranny: Season 5 (2009)
 Big Ass She Male All Stars 6: Girls With She Males (2009)
 Best Of Vaniity (2009)
 Shemale Pornstar: A Shemale For All Seasons (2010)
 She Male XTC 8 (2010)
 USA T-Girls 2 (2011)
 Rogue Adventures 37 (2011)
 Next She-Male Idol 3 (2011)
 Transsexual Superstars: Sarina Valentina (2011)
 American Tranny (2011)
 USA T-Girls 4 (2012)
 Mia Isabella Want Some Honey? 2 (2012)
 Big Tit She-Male X (2012)
 Pinup T-Girls 2 (2012)
 True History Of She-Male Cock (2012)

Ligações externas
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores pornográficos do México
Naturais de Uruapan
Pessoas LGBT do México
Mulheres transgênero
Atrizes pornográficas LGBT
Purépechas